Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 состоится 10 июня 2023 года. Это будет 68-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА, и 31-й сезон с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2022/2023 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2023, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024.

Переносы 
Из-за пандемии коронавируса хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведения финалов в своих городах на год. В связи с этим УЕФА 17 июня 2020 года объявило о том, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 года пройдет в Мюнхене, который должен был принимать финальный матч годом ранее.

Изначально финал должен был принять стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, но УЕФА принял решение перенести финал из Мюнхена на 2025 год, а в 2023 году финал примет Стамбул. Финальный матч должен пройти на Олимпийском стадионе Ататюрка. Стамбул должен был принять Финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 или Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021, но оба раза финалы переносились из-за пандемии в Лиссабон и Порту.

Матч

Отчёт о матче

Примечания 

2023
Июнь 2023 года
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023
2023 год в футболе